Holzapfelkreuther Straße, een straat in München 
Holzapfelkreuth (metrostation), een station van de metro van München